Lhôpital foi uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Em 1 de janeiro de 2019, passou a formar parte da nova comuna de Surjoux-Lhopital.

Demografia 
Em 2006 Lhôpital apresentava uma população de 56 habitantes, distribuídos por 33 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain